Факих:

 Факих — исламский богослов-законовед, знаток фикха.
 Факих, Рима (род. 1985) — победительница конкурса Мисс США 2010 года.
 Факих Усман (1904—1968) — индонезийский религиозный и политический деятель.